In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Cidadap (onderdistrict van Kota Bandung), een onderdistrict de stadsgemeente Kota Bandung van de provincie West-Java
 Cidadap (onderdistrict van Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cidadap (Curugbitung), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
Cidadap (Karangpucung), een plaats in het onderdistrict Karangpucung, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Cidadap (Campaka), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
Cidadap (Cidadap), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Cidadap (Cingambul), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
Cidadap (Karangnunggal), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Cidadap (Pagaden Barat), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Cidadap (Simpenan), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java